La Coordination des radios associatives et d'expression, dite aussi CraXX, est une association sans but lucratif qui fédère des radios associatives reconnues qui diffusent leurs programmes en Wallonie et à Bruxelles et ont décidé de se renforcer mutuellement, de s'entraider, de se concerter. Elle a été fondée en janvier 2009. Le siège de l'association se trouve à Florenville (Gaume).

 Les radios membres de la CraXX sont :
48FM (Liège, depuis 1982)
 Passion FM
 Radio Air Libre (Bruxelles, depuis 1980)
 Radio Alma (Bruxelles)
 Radio Campus Bruxelles (Bruxelles, depuis 1980)
 Radio J600 (Jumet)
 Radio Libellule (Comines, depuis 1979)
 Radio Panik (Bruxelles, depuis 1983)
Radio qui Chifèl - RQC (Mouscron, depuis 1979)
 Radio Salamandre (Beaumont)
 Radio Sud (Beau Canton, depuis 1982)
 RUN - Radio Universitaire Namuroise (Namur, depuis 1993)
 YOUFM (Mons)
Radio Tcheûw Beuzië (Frasnes-lez-Buissenal) a quant à elle arrêté ses émissions en 2013.

Voir aussi 
 Radio libre en Belgique

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio dans la région Wallonie
Radio dans la région Bruxelles-Capitale
Association ou organisme lié à la radio
Association ou organisme ayant son siège en Belgique
Florenville
Organisme fondé en 2009